Hemberger ist der Familienname folgender Personen: 

 Adolf Hemberger (1929–1992), deutscher Methodologe und Wissenschaftstheoretiker
 Anselm Hemberger (1859–1918), deutsches Gattenmord-Opfer
 Jakob Friedrich Alois Hemberger (1826–1906), Hofbaudirektor
 Johann Anton Hemberger (1911–2008), deutscher Ingenieur
 Karl Hemberger (1928–2018), deutscher Sportfunktionär
 Margot Jolanthe Hemberger (1921–2016), deutsche Malerin und Bildhauerin
 Myriam Hemberger, deutsche Entwicklungsbiologin
 Walter Hemberger, Bundesanwalt  
 Wulff Hemberger-Rittscher (1902–1957), deutscher Schauspieler, siehe Wulf Rittscher